У́лица Гри́на — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Грина — улица в Москве.
 Улица Грина — улица в Кирове.

Крым 
 Улица Грина — улица в Феодосии.
 Улица Грина — улица в Старом Крыму.

Примечания